Az El Rey vagy El rey spanyol kifejezés (jelentése: „a király”) a következőket jelentheti:
El Rey, maja régészeti lelőhely a mexikói Cancún mellett
El Rey, település Mexikóban, Zacatecas államban, Pánuco községben
El Rey, település Mexikóban, Campeche államban, Carmen községben
El rey, 1976-os mexikói film
El rey, 2004-es kolumbiai film
El Rey, 2014-es spanyol televíziós sorozat
El Rey, José Alfredo Jiménez által írt mexikói dal